Lista portów lotniczych w Sierra Leone, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 
 UN Location Codes: Sierra Leone
 Great Circle Mapper: Airports in Sierra Leone - IATA and ICAO codes, coordinates

 
Sierra Leone